Биологическая кибернетика (более точно кибернетическая биология) представляет собой научную дисциплину, в которой идеи и методы кибернетики применяются для изучения процессов саморегуляции в биологии и физиологии.

Биологическая кибернетика изучает закономерности управления, хранения, переработки и передачи информации в живых системах.

Категории 	
 Биокибернетика — изучение всего живого организма.
 Нейрокибернетика — кибернетика, имеющая дело с неврологическими моделями. (Её следует отличать от психокибернетики (Psycho-Cybernetics) — не научной дисциплины, а термина, предложенного  в ставшей бестселлером  для обозначения психотерапевтического подхода к изменению восприятия самого себя.)
 Молекулярная кибернетика — кибернетика, имеющая дело с молекулярными системами.
 Клеточная кибернетика — кибернетика, имеющая дело с клеточными системами.
 Эволюционная кибернетика — изучение эволюции информационных систем (см. также: эволюционное программирование, эволюционные алгоритмы).

Примечания

Ссылки 	
 Кибернетика в биологии
 Журнал Biological Cybernetics Advances in Computational Neuroscience («Биологическая кибернетика : Достижения в области вычислительной нейробиологии»)

Кибернетика
Биология